A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női rúdugrás versenyszámát augusztus 16. és 18. között rendezték a Pekingi Nemzeti Stadionban.

A kvalifikáció során az A-szint 445 centiméter, míg a B-szint 430 centiméter volt.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben női rúdugrásban:

A versenyen új világ- és olimpiai rekord született:

Eredmények 

Az eredmények centiméterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Selejtező

Döntő

Források 

Atlétika a 2008. évi nyári olimpiai játékokon